Šemovec je lahko:
 Šemovec Breški (Hrvaška)
 Šemovec, Šemovec (Hrvaška)